Tidore (wyspa)
 Tidore Kepulauan
 Tidore (lud)
 język tidore
 Sułtanat Tidore